

Новиково — село, Бійський район, Алтайський край
 Новиково — присілок, Парабельський район, Томська область